«Я вешу 300 кг» () — американское реалити-шоу, транслируемое на телеканале TLC с 2012 года. В каждом эпизоде рассказывается о годе жизни болезненно тучных людей, вес которых не менее 600 фунтов (270 кг), и которые пытаются уменьшить свой вес до здорового уровня. Также иногда выходят специальные выпуски под названием «Что с ними сейчас?», в которых рассказываются истории пациентов, которые закончили лечение.

За состоянием здоровья героев наблюдает ирано-американский хирург Юнон Нозардан, который сначала даёт им шанс самостоятельно избавиться от лишнего веса по заданным рекомендациям, соблюдая строгую диету, а затем в зависимости от прогресса пациента может предложить операцию шунтирования желудка или рукавную гастрэктомию для дальнейшей помощи в похудении.

Продолжительность 
Шоу изначально состояло из пяти эпизодов, в которых рассказывалось о жизни четырёх пациентов с ожирением. Из-за его популярности были сняты новые эпизоды, в том числе «Что с ними сейчас?». В первом сезоне за жизнью пациентов следили в течение семи лет (2004-2011). Начиная со второго сезона пациентов снимали в течение года. В восьмом сезоне истории некоторых пациентов были сняты всего за шесть месяцев. Начиная с 5-го сезона, новые эпизоды начали сниматься в двухчасовом формате.

Список эпизодов

Летальные случаи с участниками 
Восемь пациентов умерли с момента появления на шоу:
 Генри Футс, который был показан в первом сезоне, умер от болезни, не связанной с его операцией по снижению веса, 16 мая 2013 года.
 Шон Милликен, который был показан в четвёртом сезоне шоу, умер 17 февраля 2019 года от инфекции.
 Эл Би Боннер, который был показан в шестом сезоне шоу, совершил самоубийство 2 августа 2018 года.
 Лиза Флеминг, также третья участница шестого сезона, умерла 23 августа 2018 года.
 Роб Бучель был показан в шестом сезоне и перенес смертельный сердечный приступ 15 ноября 2017 года во время съемок шоу, находясь в квалифицированном медицинском учреждении в Хьюстоне. Смерть Бучеля стала первой за все сезоны шоу, которая случилась во время съёмок.
 Келли Мейсон, участница седьмого сезона шоу, умерла 15 февраля 2019 года от сердечной недостаточности, смерть застала ее также во время съёмок.
 Джеймс Кинг, участник пятого сезона шоу, умер 3 апреля 2020 года.
 Колиза Макмиллиан, показанная в восьмом сезоне шоу, умерла 22 сентября 2020 года после двухнедельного пребывания в отделении интенсивной терапии из-за острой почечной недостаточности и других осложнений.

Судебный иск 
В 2020 году в СМИ появилась информация, что несколько бывших пациентов доктора Нозардана, которые появились на шоу, и семья одного пациента, Эл Би Боннера, который умер от самоубийства, подали иск против производственной компании Megalomedia, за халатность и непрофессионализм, также за то, что компания не смогла полностью покрыть все статьи медицинских расходов.

Примечания

Ссылки 

Телепередачи, запущенные в 2012 году
Программы телеканала TLC